El término junta puede referirse:

 a una junta de gobierno, el nombre de diversas instituciones históricas y contemporáneas en España e Hispanoamérica;
 a una junta militar, un gobierno formado por militares;
 a una Primera Junta;
 a una Primera Junta (Subte de Buenos Aires);
 a una Primera Junta Nacional de Gobierno de Chile;
 a una Junta Directiva o consejo de administración, máxima autoridad colectiva de una empresa u organización;
 a una junta, un elemento que pone en contacto dos piezas, tanto para unir como para separar;
 a una junta de estanqueidad, un componente de diversas máquinas y elementos neumáticos que aseguran el sellado de los depósitos de agua, combustibles o lubricantes;
 a una junta de expansión, uno de los elementos elásticos que se intercalan en las estructuras arquitectónicas de gran tamaño para evitar la fragmentación por la dilatación y contracción de las mismas debida a los cambios de temperatura; la junta separa las piezas para evitar roturas no controladas;
 a una junta, el espacio que queda entre las superficies de los sillares o ladrillos.

Enlaces externos